Бунякинский сельский совет () — входит в состав
Путивльского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бунякино
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бунякино 
 с. Бруски 
 с. Бывалино 
 с. Горки

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)